Le Wijde Aa est
 Wijde Aa (Hollande-Méridionale), un petit lac néerlandais de la province de la Hollande-Méridionale
 Wijde Aa (Zwolle), un petit lac néerlandais, situé au nord de Zwolle dans la province d'Overijssel.